Piątek (gemeente), een landgemeente in woiwodschap Łódź, powiat Łęczycki
 Piątek (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź in het district Łęczycki, in de gemeente Piątek